

Acronimi 
Marine Biological Laboratory, istituto di ricerca sulla biologia marina a Woods Hole, in Massachusetts

Codici 
 MBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Blacker, Manistee (Michigan), Stati Uniti

Scienza 
 Proteina legante il mannosio (Mannose-binding lectin (MBL))